Příjmení Masarovič, přechýleně Masarovičová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 František Masarovič (1908) (1908–1998), slovenský fotbalový útočník
 František Masarovič (1917) (1917–1995), slovenský fotbalista, trenér a učitel

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení